Abrichten steht für:
 Dressur bzw. Abrichten von Tieren
Abrichten (Schleifscheibe)
 Glätten und Ebenen einer Holzfläche mit einer Abrichthobelmaschine